Maria Ekman kan syfta på
 Maria Ekman (donator) (1846–1915), hustru till Oscar Ekman
 Maria Ekman finländsk författare, född 1969
 Maria Ekman (översättare) (född 1944)